Rock Me Baby – standard blues inciso originariamente da B.B. King nel 1964
 Rock Me Baby – album di David Cassidy del 1972
 Rock Me Baby – singolo di David Cassidy del 1972
 Rock Me Baby – singolo di Johnny Nash del 1985